Religiose francescane dell'Immacolata Concezione, di Lima - congregazione religiosa di diritto pontificio
 Religiose francescane dell'Immacolata Concezione, di Valencia - congregazione religiosa di diritto pontificio